

Letteratura 
Dottori (Doctors) – romanzo di Erich Segal del 1988

Persone 
Gerardo Dottori – pittore italiano
Giuliano Dottori – cantautore e chitarrista italiano

Pagine correlate 
Dottore